Вересневое — название населённых пунктов.

Украина 
 Вересневое — село в Ровненском районе Ровненской области.
 Вересневое — прежнее (до 1992 года) название села Босыры в Чортковском районе Тернопольской области.
 Вересневое — бывший посёлок городского типа, в 1980 году был включён в состав Луцка.